Šarbanovac je lahko:
 Šarbanovac, Bor (Srbija)
 Šarbanovac, Knjaževac (Srbija)
 Šarbanovac, Sokobanja (Srbija)